William Bell, personaggio della serie televisiva Fringe
William J. Bell detto Bill (1927-2016), cestista canadese
William Bell, cantante Stax Records
William Bell, fotografo